Amerus är ett släkte av kvalster. Amerus ingår i familjen Ameridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Amerus